Die schwarze Orchidee steht für
Die schwarze Orchidee (Film), USA, 1958
Die schwarze Orchidee (Oper), Eugen d'Albert, 1928